Шехзаде́ Дюнда́р Алиосма́н Эфе́нди (; 30 декабря 1930, Дамаск, Сирия — 18 января 2021) — 45-й глава Дома Османов. Потомок султана Абдул-Хамида II. Если бы он правил, то мог бы стать Великим Султаном Дюндаром.

Биография 
Дюндар Алиосман родился в 1930 году в Дамаске в семье Мехмеда Абдулкерима-эфенди, второго ребёнка и единственного сына Мехмета Селима Эфенди, и его жены Нимет Ханым. Отец Дюндара находился в изгнании вместе с другими членами Династии. Родители Дюндара развелись, когда ему не было и года, и мальчик остался жить с матерью в Сирии, а его отец уехал в Нью-Йорк, где и скончался в 1935 году. Кроме Дюнадара у Мехмеда Абдулкерима был сын шехзаде Харун (р. 1932).

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, и из-за риска быть убитым Дюндар не смог уехать из страны.

В 2017 году был эвакуирован из Сирии в Турцию, по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дюндар был женат на Юсре Ханым (1927—2017)
, детей нет.

С 2017 года являлся главой Династии после смерти Баязида Османа.

Умер 18 января 2021 года, Дом Османов возглавил его младший брат Харун Осман.

Предки

Примечания 

Дюндар Османоглу
Претенденты на престол Османской империи